South River (engl. für „Süd-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 South River (Lake Nipissing), in Ontario 
 South River (Neufundland), in Neufundland und Labrador
 South River (Sankt-Georg-Bucht), in Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 South River (Black River), in North Carolina 
 South River (Darien River), in Georgia 
 South River (Des Moines River), in Iowa 
 South River (Mattaponi River), in Virginia 
 South River (Ocmulgee River), in Georgia 
 South River (Ossipee River), in New Hampshire und Maine
 South River (Raritan River), in New Jersey 
 South River, historischer Name des Delaware River 

South River ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 South River (Neufundland und Labrador)
 South River (Ontario) 

in den Vereinigten Staaten:
 South River (Maryland)
 South River (Missouri)
 South River (New Jersey)
 South River (North Carolina)

Siehe auch:
 South River Township
 Southern River
 South Rivers